Манейро () — испанское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Манейро, Давид (род. 1989) — андоррский футболист, защитник клуба «Унио Эспортива Санта-Колома» и национальной сборной Андорры. 
 Манейро, Ильдо (род. 1947) — уругвайский футболист и тренер.